Crash steht für:

 Börsenkrach, Kurseinbruch
 Straßenverkehrsunfall
 Flugzeugabsturz
 Crashbecken, Teil des Schlagzeugs
 Computerabsturz
 Head-Crash, Berührung der Oberfläche einer Festplatte durch den Lese-/Schreibkopf
 Crashkurs, Intensivkurs zur Wissensvermittlung, siehe Kurs (Lehrveranstaltung) #Crashkurs
 Crashtest, Kollisionsversuch
 Crash (Kryptologie), Fachbegriff der Kryptologie

Kultur:
 Crash (Album), Musikalbum der Band The Human League
 Crash (Band), südkoreanische Metal-Band
 Crash (Roman), Roman von James Graham Ballard (1973)
 Crash (Zeitschrift), Computerspielezeitschrift der Heimcomputer-Ära
 Crash Bandicoot, Videospielreihe
 Darby Crash (1958–1980), US-amerikanischer Punkrockmusiker
 Crash, Romanreihe, siehe Kelter-Krimis #Crash

Filmtitel:
 Crash (1978), deutsch: Todesflug 401
 Crash (1996), kanadisch-britischer Film von David Cronenberg 
 L.A. Crash, US-amerikanisch-deutscher Film von Paul Haggis (2004)
 L.A. Crash (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2008–2009)
 Polizeiruf 110: Crash, deutsche TV-Episode (2018)
 C.R.A.S.H. (Mother, Jugs & Speed), US-amerikanischer Film con Peter Yates (1976)

Weiteres:
Crash-Nunatak, Antarktika

Siehe auch:

 Johnny Crash
 Krash